

Patronyme 

 Maxime Brunerie (né en 1977), auteur d’une tentative d’assassinat sur Jacques Chirac
 Guillaume Dode de La Brunerie (1775-1851), maréchal de France
 Joëlle Brunerie, épouse Kauffmann (1943), gynécologue et militante féministe française

Toponyme 

 Avenue Dode-de-la-Brunerie, voie du  de Paris.